Модест — имя, которое носили некоторые святые:

 Модест (дата неизвестна), мученик, пострадал со товарищи, имена которым Кастул, Рогат, Зотик и иными, память 12 января;
 Модест (дата неизвестна), мученик из Капуи, пострадал вместе со св. Луполом, память 14 октября;
 Модест (дата неизвестна), мученик из Александрии Египетской, пострадал со св. Аммонием, память 12 февраля;
 Модест (†160), мученик Карфагенский, память 12 февраля;
 Модест (†304), диакон, священномученик Сардинский, почитаем в Беневенто, память 12 февраля;
 Модест (†303), мученик Агдский, пострадал со свв. Тиверием и Флоренцией, память 10 ноября;
 Модест (†303), мученик из Лукании со свв. Витом и Крискентией, память 15 июня;
 Модест, патриарх Иерусалимский, память 17 декабря;
 Модест (†489), епископ Трирский, память 24 февраля.
 Модест — ирландский монах, «апостол» (просветитель) Каринтии, память 5 февраля, 27 ноября.